Força dels Tigres Gurkhes (del seu nom en anglès Gorkha Tiger Force), organització armada dels gurkhes de l'Assam, a l'Índia
 ERINT GTF (de l'acrònim en anglès Guided Test Flight), vol de prova de l'ERINT en el marc de la Iniciativa de Defensa Estratègica dels Estats Units
 Turboventilador d'engranatges (del seu nom en anglès Geared TurboFan), motor d'aviació turboventilador amb reductor de velocitat planetari
 Fórmula de Sincronització Generalitzada (del seu nom en anglès Generalized Timing Formula), estàndard de VESA per al senyal de vídeo per a VGA
 Gene Transfer Format, format de fitxer utilitzat per a descriure gens i altres seqüències de proteïnes
 Factor de transcripció general (del seu nom en anglès General Transcription Factor), factor de transcripció que activa la transcripció d'ADN a ARN missatger
 Factor de tolerància a la glucosa (del seu nom en anglès Glucose Tolerance Factor), complement dietètic a base de crom potenciador de la insulina
 Glucosiltransferasa, enzim que actua com a catalitzador
 Gtf també és l'abreviatura de la grootfonteinita, mineral de la classe dels carbonats